

Юрти — селище, Колпашевський район, Томська область
 Юрти — селище, Новолялинський міський округ, Свердловська область
 Юрти — присілок, Слободо-Туринський район, Свердловська область

Див. також 
 Юрта